De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2002 bij de mannen werden voor de 101e keer gehouden. De Spanjaard Albert Costa versloeg zijn landgenoot Juan Carlos Ferrero in de finale met 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 en won hiermee het toernooi.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2002